Храм Михаила Тверского — название православных храмов, освящённых во имя святого благоверного князя Михаила Тверского.

 Домовая церковь Михаила Тверского и Анны Кашинской — в городе Конаково Тверской области.
 Храм-часовня Михаила Тверского — в Перми.
 Храм Михаила Тверского — в Твери.
 Церковь Михаила Тверского — в Тбилиси.